Handschuhmacher steht für:
 Handschuhmacher, Handwerksberuf

Handschuhmacher ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Handschuhmacher (1899–1980), deutscher Politiker (LDPD), MdL Thüringen, MdLK
 Heini Handschuhmacher (1907–1944), deutscher Schauspieler, siehe Heini Handschumacher

Siehe auch:
 Handschumacher